Haagse Beemden (wijk), een stadswijk van Breda
Haagse Beemden (natuurgebied), een natuurgebied in de gemeente Etten-Leur
Haagse Beemden (landgoederenzone), een cultuurhistorisch waardevol gebied te midden van de Bredase wijk Haagse Beemden
Waterschap De Haagsche Beemden, een voormalig waterschap in Noord-Brabant
Haagse Beemdenbos, een natuurontwikkelings- en recreatiegebied ten noorden van Breda
Haagse Beemden Loop, een hardloopevenement in de wijk Haagse Beemden in Breda